Deverra pituranthos är en flockblommig växtart som beskrevs av Dc. Deverra pituranthos ingår i släktet Deverra och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
pituranthos